Ikhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yi He (vattendrag i Kina, Hebei), 
 Yi He (vattendrag i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar